Дисциплина бацање кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је у 15. августа на Олимпијском стадиону.

Учествовало је 36 такмичара из 24 земље. У квалификацијама које су одржане пре подне такмичари су били подељени у две групе по 18. Дванаест најбољих такмичило се увече, истог дана у финалу.

Земље учеснице

Рекорди

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих атлетичара 2009. године пре почетка светског првенства (15. августа 2009) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификационе норме

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 20,30 метара. Норму је испунило шест такмичара (КВ), а других шест се у финале пласирало преко резултата (кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Светско првенство 2009, резултати квалификација бацања кугле за мушкарце
 Светско првенство 2009, резултати финала бацања кугле за мушкарце
 Званични сајт Светског првенства 2009.

Бацање кугле за мушкарце
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном